Osoby noszące nazwisko Lipman
 Dow Lipman (ur. 1971) – izraelski polityk i rabin
 Feliks Lipman (1918-2002) – polski działacz społeczności żydowskiej
 Jerzy Lipman (1922-1983) – polski operator filmowy
 Józef Lipman (ur. 1931) – polski chemik
 Mojżesz Lipman (?-?) – międzywojenny polski aktor żydowskiego pochodzenia
 Natalia Lipman (?-?) – międzywojenna polska aktorka żydowskiego pochodzenia

zobacz też
 Lipman Bers (1914-1993) – amerykański matematyk pochodzenia łotyskiego
 Lipman Halpern (1902-1968) – niemiecko-izraelski lekarz neurolog